Aldrovandini est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :
 Giuseppe Aldrovandini (1671-1707), compositeur, maître de chapelle et professeur de chant italien ;
  (1649-1680), peintre italien ;
  (1677-1735), peintre italien ;
 Tommaso Aldrovandini (1653-1736), peintre italien.

Note

Voir aussi 
 Aldrovandi
 Aldobrandini

Homonymie de patronyme italien